Це  список країн за базовою ставкою Центробанку по стягнення з комерційних та депозитних банків кредитів для задоволення тимчасової нестачі коштів.

Список

Посилання 

Списки країн за економічними показниками
Процентні ставки